Фронтальная хроматография — метод разделения, анализа и физико-химического исследования веществ, в котором анализируемая смесь непрерывно протекает через слой сорбента. Через некоторое время после начала процесса наименее сорбируемый компонент опережает остальные и выходит в виде зоны чистого вещества раньше всех, а за ним в порядке сорбируемости последовательно располагаются зоны смесей компонентов. То есть только один компонент может быть получен в чистом виде, остальные – не разделяются, поэтому он применяется значительно реже, например, проявительной хроматографии. Очень удобен для очистки некоторых веществ от примесей, если они сорбируются значительно лучше, чем очищающее вещество, а также для определения некоторых физических констант изучаемых веществ.

Примечания

Ссылки 
 frontal chromatography - http://media.iupac.org/publications/analytical_compendium/Cha09sec212.pdf
 Вихарев А.А., Зуйкова С.А., Чемерис Н.А., Домина Н.Г. Физико-химические методы анализа. Гипертекстовое учебное пособие. - 3. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА - 3.1 Виды хроматографических методов - Фронтальный метод. 
Хроматография